De Valkenier (pretpark), pretpark in Valkenburg (Limburg)
 een buurt in de Rotterdamse wijk Vreewijk, zie Vreewijk (Rotterdam)#Buurten